De Ruwe Kassei is een Nederlandstalige vrijmetselaarsloge uit Gent.  Zij behoort tot de adogmatische, liberale, Latijnse vrijmetselarij en is aangesloten bij het Grootoosten van Luxemburg.

Wezen
De Ruwe Kassei werd opgericht in 2004. Zij is een autonome en soevereine gemeenschap, kosmopolitisch en vooruitstrevend. 

Deze loge beschouwt zichzelf een "autonome, soevereine, kosmopolitische en vooruitstrevende gemeenschap". Zij erkent geen enkel dogma en roept er ook geen in. Haar devies luidt "Verdieping verheldert".

Haar doelstellingen (zoals geformuleerd in de stichtingsverklaring):

 Een machtsvrije ruimte scheppen waar mannen en vrouwen, van verschillende politieke en filosofische strekkingen, zonder enige reserve hun meningen naar voor kunnen brengen en hun profane tegenstellingen opzij kunnen zetten om elkaar op een échte, diepmenselijke manier te ontmoeten.
 In en door de (rituele) tempelarbeid werken aan persoonlijke vervolmaking.
 Met allen die voor dezelfde waarden staan werken aan een betere wereld met méér vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

De loge De Ruwe Kassei betracht meer openheid naar de buitenwereld en wil dat haar ledenbestand een afspiegeling wordt van de samenleving. Door de discussies in de werkplaats over actuele maatschappelijke kwesties leren de vrijmetselaars hun opvattingen over de samenleving in vraag stellen en ze putten er inspiratie uit om er ook daadwerkelijk iets aan te doen.

Externe links
De Ruwe Kassei
Grootoosten van Luxemburg

Zie ook

 Lijst van loges in Gent

Grootoosten van Luxemburg
Loge in Gent